

Geografia
 Adachi (Tokyo) – quartiere speciale di Tokyo
 Distretto di Adachi – distretto nella prefettura di Fukushima in Giappone
 Adachi (Fukushima) – cittadina nel distretto di Adachi, prefettura di Fukushima

Corpi celesti
 7803 Adachi – asteroide scoperto nel 1953

Persone
 Clan Adachi – famiglia samurai
 Morinaga Adachi (1135-1200) – guerriero del clan Adachi
 Kagemori Adachi (? – 1248) – guerriero, figlio di Morinaga
 Hatazō Adachi (1884-1947) – generale giapponese
 Jeff Adachi (1959) – avvocato d'ufficio di San Francisco
 Katsuji Adachi (conosciuto come Mr. Hito) wrestler professionista giapponese
 Masao Adachi (1939) – sceneggiatore e regista giapponese
 Mitsuru Adachi – mangaka
 Osamu Adachi (1987) – attore e cantante giapponese
 Tsutomu Adachi (1947-2004) – mangaka e fratello maggiore di Mitsuru Adachi
 Yuji Adachi – chitarrista giapponese
 Yumi Adachi – attrice giapponese

Other
 Adachi-ga Hara – quinto episodio della serie Lion Books